

Patronyme 

 Mathieu Pinault (), juriste et magistrat  français;
 Nicolas Pinault (1684-1754), sculpteur et architecte français, inventeur de la rocaille française ;
 Eugène Pinault (1834-1913), homme politique français ;
 Louis-Félix Pinault (1852-1906), militaire et homme politique québécois ;
 Étienne Pinault (1870-1942), homme politique français ;
 Henri Pinault (1904-1987), missionnaire français, évêque en Chine ;
 Georges Pinault (1928-2000), dit Goulven Pennaod, nationaliste breton d'extrême droite et linguiste, spécialiste des langues celtiques ;
 François Pinault (1936-), homme d’affaires français ;
 Jean Pinault (1946-2019), coureur cycliste français ;
 Claude Pinault (1951-), sportif et entrepreneur français.
 François-Henri Pinault (1962-), homme d’affaires français, fils de François Pinault ci-dessus ;
 Georges-Jean Pinault (1965– ), linguiste et philologue
 Clément Pinault (1985-2009), joueur de football français

Toponyme 

 Pinault, canton de la municipalité régionale de comté de La Matapédia.

Patronyme breton